Middlebury puede hacer referencia a las siguientes localidad y entidades de Estados Unidos:

Middlebury, pueblo en el Connecticut;
Middlebury, pueblo en el Estado de Indiana;
Middlebury, pueblo en el Estado de Nueva York;
Middlebury, pueblo en el Estado de Vermont;
Middlebury, lugar designado en el censo en el condado de Addison, Vermont;
Municipio de Middlebury, en el Estado de Indiana;
Municipio de Middlebury, en el Estado de Míchigan;
Municipio de Middlebury, en el Estado de Ohio;
Municipio de Middlebury, en el Estado de Pensilvania;
East Middlebury, lugar designado en el censo en el Estado de Vermont;
Middlebury College, colegio en el Estado de Vermont.